Beaufortia kan syfta på:

 Beaufortia (djur) – ett släkte grönlingsfiskar
 Beaufortia (växter) – ett släkte växter